Sankt-Johannis kan syfta på följande platser:

Estland 

 Raasiku, ort, Harju län, Raasiku vald, 
 Järva-Jaani, ort, Järva län, Järva-Jaani vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar